Miejscowości w Polsce:
 Nieszawka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Wielka Nieszawka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka 
 Mała Nieszawka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka 
Inne:
 nieszawka – historyczna rybacka łódź wiślana

Zobacz też 
 Nieszawa
 gmina Wielka Nieszawka

Przypisy